O Estádio Francisco Novelleto Neto foi um pequeno estádio de futebol que ficava na cidade de Canoas. Foi batizado com o nome do presidente da Federação Gaúcha de Futebol e foi a casa do Canoas Futebol Clube. Tinha a capacidade para 5.000 pessoas. Foi sendo demolido a partir de 2005 para dar lugar a condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida.

Estádios de futebol do Rio Grande do Sul
Futebol de Canoas